Buslijn 140 (Haarlem-Uithoorn)
Buslijn 140 (Groningen-Delfzijl)
Buslijn 140 (Rotterdam)